Gmina Ekawa (łot. Iecavas novads) – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Stolicą jest Ekawa.

Linki zewnętrzne 
 

Novadi Łotwy